Sceaux (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sceaux (Hauts-de-Seine) – francuska gmina w regionie Île-de-France